FVB steht als Abkürzung für:

 Floorball-Verband Bayern
 Forschungsverbund Berlin e. V., ein Zusammenschluss von acht Forschungseinrichtungen, die ursprünglich Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) waren
 Freie Volksbühne Berlin e. V., ist die traditionsreichste Besucherorganisation in Berlin
 FV Bellenberg, ein Fußballverein aus der Gemeinde Bellenberg in Bayern
 FVB-Mäuse, ein häufig in der Forschung verwendeter Mäusestamm

FvB steht als Abkürzung für:

 Förderergemeinschaft von Brauerei-Werbemittel-Sammlern 

FVB